Crassostrea chilensis är en musselart som beskrevs av Leo George Hertlein. Crassostrea chilensis ingår i släktet Crassostrea och familjen ostron. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ostron
chilensis